Pontodrilus primoris är en ringmaskart som beskrevs av Robert J. Blakemore 2000. Pontodrilus primoris ingår i släktet Pontodrilus och familjen Megascolecidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Gördelmaskar
primoris